Arnaudeau est un patronyme porté notamment par :

 Eugène Arnaudeau (1821-1891), général et homme politique français ;
 Henri Arnaudeau (1922-1987), joueur de football international français.